Фонтанж — дамская высокая причёска эпохи Людовика XIV и одноимённый чепец
 Анжелика де Фонтанж (1661—1681) — одна из многочисленных возлюбленных французского короля Людовика XIV
 Фонтанж — коммуна во Франции, в департаменте Канталь